Sušice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sušice (okres Klatovy)
 Sušice (okres Uherské Hradiště)
 Sušice (okres Přerov)
 Míčov-Sušice (okres Chrudim)